Název Jesenický potok má více vodních toků:

 Jesenický potok (přítok Botiče) – levostranný přítok Botiče v okrese Praha-západ
 Jesenický potok (přítok Lomnice) – pravostranný přítok Lomnice v okrese Písek
 Jesenický potok (přítok Odravy) – pravostranný přítok Odravy v okrese Cheb
 Jesenický potok (přítok Ronovky) – levostranný přítok Ronovky v okrese Nymburk
 Jesenický potok (přítok Rozkoše) – pravostranný přítok Rozkoše v okrese Náchod